Péni István (1962) sportlövő
 Péni István (1997) sportlövő